Paradendryphiopsis är ett släkte av svampar. Paradendryphiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradendryphiopsis